Cyathodium är ett släkte av bladmossor. Cyathodium ingår i familjen Cyathodiaceae. 

Cyathodium är enda släktet i familjen Cyathodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Levermossor
Cyathodium